Сборная Багамских Островов по футболу () — представляет Багамские Острова на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Багамских Островов. В рейтинге ФИФА на 27 мая 2021 года сборная занимает 201-е место.

Чемпионат мира 
 1930 — 1994 — не заявлена
 1998 — снялась
 2002 — 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — снялась
 2018 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 — 1998 — не заявлена
 2000 — не прошла квалификацию
 2002 — снялась
 2003 — не заявлена
 2005 — снялась
 2007 — не прошла квалификацию
 2009 — не заявлена
 2011 — не заявлена
 2013 — не заявлена
 2015 — не заявлена
 2017 — не заявлена

Кубок Карибских островов 
 1989 — 1998 — не прошла квалификацию
 1999 — групповой этап
 2001 — снялась
 2005 — групповой этап
 2007 — второй раунд
 2008 — не заявлена

Примечания

Ссылки 
 Сборная Багамских Островов на сайте ФИФА

Багамские Острова
Сборная Багамских Островов по футболу